Damisch ist der Familienname folgender Personen:
 Gunter Damisch (1958–2016), österreichischer Maler
 Heinrich Damisch (1872–1961), österreichischer Musikschriftsteller
 Hubert Damisch (1928–2017), französischer Philosoph